Tenisový turnaj ATP SAP Open 2012 se konal ve dnech 13. – 20. února v americkém San José v hale HP Pavilion na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 531 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Andy Roddick (čtvrtfinále)
  Milos Raonic (vítěz)
  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau (semifinále)
  Donald Young (1. kolo)
  Olivier Rochus (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Robby Ginepri
  Steve Johnson
  Jack Sock

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Denis Kudla
  Dimitar Kutrovsky
  Dennis Lajola
  Tim Smyczek
  Blake Strode – jako šťastný poražený, náhradník za G. Monfilse

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
  Christopher Kas /  Santiago González (čtvrtfinále)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (semifinále)
  Paul Hanley /  Jamie Murray (čtvrtfinále)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse (vítězové)'''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

SAP Open
Tenis v USA v roce 2012
ATP World Tour 2012